Chaetoplea is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Phaeosphaeriaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 23 soorten (peildatum januari 2022):

Phaeosphaeriaceae
Schimmelgeslacht